

Topónimos 
San José de Chiquitos — capital da província de Chiquitos da Bolívia
San José (Califórnia) — cidade dos Estados Unidos
San José de las Lajas — município de Cuba, da província de Mayabeque

Argentina 
San José de Feliciano (departamento) — da província de Entre Ríos
San José (Almirante Brown) — localidade da província de Buenos Aires
San José (Lomas de Zamora) — localidade da província de Buenos Aires

Municípios e cidades
San José (Córdova)
San José (Entre Ríos)
Villa San José — da província de Santa Fé
Cerrillos (Salta) — ou San José de los Cerrillos; da província de Salta
San José de la Dormida — da província de Córdova
San José de la Esquina — da província de Santa Fé
San José de Feliciano — capital do departamento homónimo
San José (Fray Mamerto Esquiú) — ou Piedra Blanca; da província de Catamarca
San José de Jáchal — da província de San Juan
San José de Metán — da província de Salta
San José (Misiones)
San José del Rincón (Santa Fé)
San José de las Salinas — da província de Córdova
Villa San José de Vinchina — da província de La Rioja

Chile 
Mariquina — ou San José de la Mariquina; comuna da região de Los Rios
San José de Maipo — comuna da Região Metropolitana de Santiago

Costa Rica 
San José (Costa Rica) — capital nacional
San José (província)

Municípios da Colômbia 
Cúcuta — ou San José de Cúcuta
San José de la Fragua
San José del Guaviare
San José de la Montaña
San José del Palmar
San José de Pare
San José de Uré

Municípios de El Salvador 
San José (El Salvador) — cidade do departamento de La Unión
San José Cancasque
San José Las Flores
San José Guayabal
San José Villanueva

Espanha 
San José (Almería) — localidade do município de Níjar, Andaluzia
San José del Valle — da província de Cádis, Andaluzia
Sant Josep de sa Talaia — ; município das Baleares

Municípios das Filipinas 
San Jose del Monte — da província de Bulacan
San Jose (Dinagat)

Cidades da Guatemala 
San José (Guatemala) — do departamento de Petén
San José Acatempa — do departamento de Jutiapa
San José La Arada — do departamento de Chiquimula
San José Chacayá — do departamento de Sololá
San José del Golfo — do departamento de Guatemala
San José El Ídolo — do departamento de Suchitepéquez
San José Ojetenam — do departamento de San Marcos
San José Pinula — do departamento de Guatemala
San José Poaquil — do departamento de Chimaltenango
Puerto San José — do departamento de Escuintla

Municípios das Honduras 
San José (Copán)
San José (Choluteca)
San José (La Paz)
San José de Comayagua
San José del Potrero — do departamento de Comayagua
San José de las Colinas — do departamento de Santa Bárbara

México 
San José del Cabo — capital do município de Los Cabos, Baja California Sur
San José Chinantequilla — do município de Totontepec, estado de Oaxaca
San José Mogote — síto arqueológico da cultura zapoteca no estado de Oaxaca

Municípios
San José de Gracia — do estado de Aguascalientes
San José del Rincón — do estado do México
San José Iturbide — do estado de Guanajuato

Municípios da Nicarágua 
San José de Bocay — do departamento de Jinotega
San José de Cusmapa — do departamento de Madriz
San José de los Remates — do departamento de Boaco
Tipitapa — ou San José de Tipitapa; do departamento de Manágua

Municípios do Paraguai 
San José de los Arroyos — do departamento de Caaguazú
San José Obrero — do departamento de Cordillera

Peru 
San José de Sisa — capital da  província de El Dorado

Distritos
San José (distrito de Azángaro)
San José (distrito de Lambayeque)
San José (distrito de Pacasmayo)
San José del Alto (distrito)
São José de Lourdes (distrito)
San José de Los Molinos (distrito)
San José de Quero (distrito)
San José de Sisa (distrito)
San José de Ticllas (distrito)
San José de Ushua (distrito)

República Dominicana 
San José de Ocoa (província)

Municípios
San José de Ocoa — capital da província homónima
San José de las Matas — da província de Santiago
San José de los Llanos — da província de San Pedro de Macorís

Uruguai 
San José (departamento)
San José de Mayo — capital do departamento de San José

Venezuela 
San José de Guaribe (município)
San José de Guaribe — capital do município homónimo
San José de Aerocuar — capital do município de Andrés Mata, Sucre
San José de Barlovento — capital do município de Andrés Bello, Miranda
San José de Bolívar — capital do município de Francisco de Miranda, Táchira

Clubes desportivos 
Club Deportivo San José — da Bolívia
San José Earthquakes — dos Estados Unidos
San Jose Sharks — dos Estados Unidos

Desambiguações de topônimos